Катери́на (,  — ) — англійська принцеса, королева Кастилії. Представниця Ланкастерського дому. Донька ланкастерського герцога Джона Гентського. Дружина кастильського короля Енріке III. Померла у Вальядоліді, Кастилія.

Біографія 

Катерина Ланкастерська народилася в 1393 році. Вона — донька Джона від другого шлюбу — з Констанцою, донькою короля Кастилії Педро Жорстокого. Цей шлюб дозволяв Джону претендувати на кастильський престол. В 1386 році він вторгся до Іспанії зі своїм військом, але невдало.
Згодом Катерина, на знак примирення, вийшла за свого двоюрідного брата Енріке III Хворобливого, короля Кастилії. Їх син став королем Кастилії Хуаном II.

Сім'я 

 Чоловік: 
 Діти:
 Марія Кастильська (*1401-†1458) — дружина короля Арагону Альфонса V
 Каталіна Кастильська (*1403-†1439) — дружина графа де Ампуріас Енріке I
 Хуан II Кастильський (*1405-†1454) — спадкоємець кастильського трону

Примітки

Джерела 
 MacKay Angus. Spain in the Middle Ages: From Frontier to Empire, 1000-1500. — New York : St. Martin’s Press, 1977.

Посилання 

Королеви Кастилії
Померли у Вальядоліді